Friedrichsmühle ist ein deutscher Ortsname:
 Friedrichsmühle, Wohnplatz der Gemeinde Denkendorf, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg, Deutschland
 Friedrichsmühle, ein Wohnplatz im Ortsteil Knesebeck der Stadt Wittingen, Landkreis, Gifhorn, Niedersachsen
 Friedrichsmühle (bis 1938: Mühle Keppurren), Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Pereleski (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajo Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Friedrichsmühle (bis 1938: Luschninken), Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1946: Polewoi (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland